Weiller ist der Familienname folgender Personen:

 Cajetan Weiller (1761–1826), deutscher Theologe, Pädagoge und Autor
 Cornelius Weiller (* 1957), deutscher Neurologe und Hochschullehrer
 Lazare Weiller (1858–1928), französischer Industrieller und Politiker
 Marc Weiller (1880–1945), französischer Botaniker
 Paul-Louis Weiller (1893–1993), französischer Unternehmer und Mäzen
 Raymond Weiller (* 1938), luxemburgischer Historiker und Numismatiker

Siehe auch:
 Weiler (Begriffsklärung)
 Wyler